

Persone
 André McFarlane (1989) – calciatore britannico delle Isole Cayman, di ruolo difensore
 Colin McFarlane (1961) – attore britannico di origini nigeriane
 Danny McFarlane (1972) – ostacolista e velocista giamaicano
 Dijon Isaiah McFarlane, noto anche con lo pseudonimo di DJ Mustard (1990) – disc jockey e produttore discografico statunitense
 Errol McFarlane (1977) – ex calciatore trinidadiano, di ruolo attaccante
 Fiona McFarlane (1978) – scrittrice australiana
 James McFarlane McArthur(1987) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Liam McFarlane (1985) – pattinatore di short track canadese
 Mike McFarlane, propr. Michael Anthony McFarlane (1960) – ex velocista britannico
 Óscar McFarlane (1980) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 panamense, di ruolo portiere
 Seth McFarlane o MacFarlane (1973) – sceneggiatore, doppiatore, comico e regista statunitense
 Todd McFarlane (1961) – disegnatore, fumettista e imprenditore canadese
 Tracey McFarlane (1966) – ex nuotatrice statunitense

Altro
 McFarlane Toys – società statunitense produttrice di giochi e giocattoli